Сім'я Адеони — невелика сім'я астероїдів, розташована в головному поясі. Сім'я названа на честь першого астероїда, класифікованого в цю групу — 145 Адеона.

Найбільші астероїди цієї сім'ї

Див. також 
 Список астероїдів (101-200)
 Список астероїдів (901-1000)
 Список астероїдів (1201-1300)
 Список астероїдів (1301-1400)
 Список астероїдів (1701-1800)
 Список астероїдів (1901-2000)
 Сім'я астероїдів
 Троянські астероїди
 Дамоклоїди
 Кентаври
 Група Амура
 Атон

Головний пояс астероїдів
Адеони